OZ steht als Abkürzung für:
 Asiana Airlines, südkoreanische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Oberhessische Zeitung (Alsfeld)
 Oberstufenzentrum (in der Schweiz: Oberstufenschulzentrum)
 Oktanzahl, ein Maß für die Klopffestigkeit eines Ottokraftstoffes
 Opferziffer, registrierte Opfer je 100.000 der Bevölkerung
 Ordnungszahl
 Ostfriesen-Zeitung
 Ostsee-Zeitung
 Oxidationszahl
 OZ Landeskenner für Dänemark und Titel der Zeitschrift des dänischen Amateurfunkverbands, siehe Experimenterende Danske Radioamatører
 OZ Druck und Verlag, deutsches Druck- und Verlagsunternehmen
 OZ Racing, italienisches Unternehmen, das Felgen herstellt
 auf Kfz-Kennzeichen:
 in Deutschland: Landkreis Nordsachsen (für Oschatz)
 in Nordirland: Belfast
 in den Niederlanden: Sattelauflieger

oz oder oz. steht in Ländern, die das englische Maßsystem verwenden, als Kurzform für:
 die Gewichtseinheit Unze (englisch ounce) oder
 die Volumeneinheit Flüssigunze, siehe Fluid ounce (englisch)

Oz steht für:
 hauptsächlich in Australien eine umgangssprachliche Bezeichnung für das Land
 Circus Oz, eine zeitgenössische, australische Zirkusgruppe
 Oz (Band), eine ehemalige finnische Heavy-Metal-Band
 Oz – Hölle hinter Gittern, eine US-amerikanische Fernsehserie
 Oz (Isère), eine Gemeinde in Frankreich
 Oz (Programmiersprache), eine multiparadigmatische Programmiersprache
 Oz (Magazin), Londoner Underground-Magazin, herausgegeben von Richard Neville

 In Literatur und Film:
 Der Zauberer von Oz, US-amerikanisches Kinderbuch von Lyman Frank Baum
 Die Welt von Oz aus der mit Der Zauberer von Oz beginnenden, 14-teiligen Romanreihe von L. Frank Baum
 Der Zauberer von Oz (1939), Kinofilm nach dem genannten Buch
 Oz – Eine fantastische Welt, Film-Fortsetzung zu genanntem Kinofilm aus dem Jahre 1985
 Die fantastische Welt von Oz, die Film-Vorgeschichte zu genanntem Kinofilm aus dem Jahre 2013

 Personen:
 Amos Oz (1939–2018), israelischer Schriftsteller und Mitbegründer der politischen Bewegung „Peace Now“
 Avraham Katz-Oz (* 1934), israelischer Politiker
 Fania Oz-Salzberger (* 1960), israelische Historikerin
 Frank Oz (* 1944), englischer Schauspieler und Regisseur
 Mehmet Oz (* 1960), US-amerikanischer Fernsehmoderator
 Ram Da-Oz (1929–2021), israelischer Komponist
 Ran Oz (* 1977), israelischer Eishockeyspieler
 OZ (Musikproduzent), Schweizer Musikproduzent
 Oz (Sprayer) (1950–2014), das Pseudonym des Hamburger Graffiti-Sprayers Walter Josef Fischer

Siehe auch
 Öz

OZ